Švedska:
 Riddarholmen (crkva)
 Riddarholmen (otok)